

Geografia 
Iran
 Sirom – villaggio della provincia del Lorestan
 Sirom-e Olya – villaggio della provincia del Lorestan
 Sirom-e Sofla – villaggio della provincia del Lorestan

Musica 
 Širom – gruppo musicale sloveno